Rasinski () ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Dawidowitsch Rasinski (1933–2012), sowjetischer Fußballspieler
 Brigitte Rasinski (* 1945), deutsche Politikerin (CDU)